Дэ́вид Джордж Херд (;  15 апреля 1934 года, Гамильтон, Шотландия — 1 октября 2016) — шотландский футболист, нападающий. Наиболее известен по выступлениям за английские клубы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Клубная карьера 
Херд начал свою спортивную карьеру в «Стокпорт Каунти». Он находился в этом клубе на протяжении трёх сезонов, однако сыграл за него сравнительно мало матчей, поскольку в то же самое время проходил службу в рядах вооружённых сил. Тем не менее, в 1954 году Херд привлёк внимание «Арсенала», который подписал молодого нападающего за 10 тысяч фунтов стерлингов. Шотландец дебютировал за новую команду 19 февраля 1955 года в матче против «Лестер Сити».

В течение первых двух сезонов он сыграл за «канониров» всего лишь 8 матчей, пока, наконец, не заявил о себе как о талантливом бомбардире, забив в сезоне 1956/57 20 голов в 31 матче (в марте 1957 года он даже был вызван в сборную Лондона, сыграв за неё один матч в Кубке ярмарок). С этого времени Херд получил прочное место в основе и провёл в клубе ещё четыре сезона, каждый год становясь лучших бомбардиром команды. В сезоне 1960/61 он забил в ворота соперников 30 мячей — наилучший показатель среди игроков «Арсенала» со времён Ронни Рука.

Несмотря на его личные успехи, команда в целом показывала не лучшую игру, по причине чего не смогла завоевать ни одного трофея. Наилучший результат был достигнут в сезоне 1958/59, когда «канониры» завершили чемпионат на третьем месте. В том же сезоне Херд впервые выступил за сборную Шотландии. Это произошло 18 октября 1958 года в матче чемпионата Британии против Уэльса на «Ниниан Парк»; шотландцы победили со счётом 3:0. Между 1958 и 1961 годами Херд сыграл 5 матчей за сборную и забил 3 гола. Его последним матчем за шотландцев стало поражение от сборной Чехословакии со счётом 0:4 14 мая 1961 года.

В июле 1961 года футболист, недовольный постоянными неудачами своего клуба, перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 35 000 фунтов. Всего Херд сыграл за «Арсенал» 185 матчей, забив в них 109 голов (с этим результатом он занимает на данный момент 15-е место в списке лучших бомбардиров клуба всех времён).

Дебютировал за «Манчестер Юнайтед» 19 августа 1961 года в игре против «Вест Хэма». В дальнейшем Херд помог клубу завоевать два чемпионских титула (1964/65 и 1966/67) и Кубок Англии (1963 год). Шотландец также дважды становился лучшим бомбардиром команды: в сезоне 1961/62 он забил 17 голов, а в сезоне 1965/66 — 33, обойдя своего соотечественника, легендарного игрока «Юнайтед» Дениса Лоу. В ноябре 1966 года Херд получил тяжёлую травму (перелом ноги). В результате он стал значительно реже выходить на поле и поэтому не принял участия в триумфальной победе «Юнайтед» в Кубке европейских чемпионов 1968 года. Всего Херд провёл за «Манчестер Юнайтед» 265 матчей, в которых забил 145 голов. В данный момент он занимает 11-е место в списке лучших бомбардиром клуба за всю историю.

В июле 1968 года перешёл в «Сток Сити», отыграв за него два сезона, затем ещё один сезон провёл в ирландском клубе «Уотерфорд». После завершения футбольной карьеры Херд недолгое время (1971—1972) возглавлял «Линкольн Сити» в качестве главного тренера.

Карьера в сборной

Матчи за сборную Шотландии 

Итого: 5 матчей / 3 гола; 2 победы, 1 ничья, 2 поражения.

Достижения 
 Манчестер Юнайтед

 Чемпион Первого дивизиона (2): 1964/65, 1966/67
 Обладатель Кубка Англии: 1963
 Обладатель Суперкубка Англии: 1965
 Итого: 4 трофея

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста в разделе «Легенды» футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» 
 Статистика выступлений за «Манчестер Юнайтед» 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Уотерфорд»
Тренеры ФК «Линкольн Сити»